Edward Seymour, vizconde de Beauchamp (21 de septiembre de 1561 - 21 de julio de 1612) era hijo del conde de Hertford y lady Catalina Grey, hermana menor de Juana Grey, que fue reina de Inglaterra durante nueve días. Aunque sus derechos sucesorios eran, teóricamente, bastante sólidos, en realidad fue un personaje de poca importancia cuya legitimidad fue cuestionada. Su padre era sobrino de Juana Seymour, tercera esposa de Enrique VIII y madre del rey Eduardo VI.

Biografía 
Edward Seymour nació en la Torre de Londres, donde su madre había sido encarcelada por haberse casado en secreto en contra de los deseos de la reina Isabel I. Su madre ya estaba embarazada cuando entró en la torre, y se la sometió a duras condiciones de vida, al parecer en la esperanza de que abortara o muriera. Durante muchos años, los hijos de Catalina fueron considerados ilegítimos porque nunca pudo presentar pruebas de haber contraído matrimonio legalmente.

A pesar de los problemas legales, en 1603 Edward era el heredero mejor situado en la línea sucesoria cumpliendo el testamento de Enrique VIII, según el cual, la línea mayor de la dinastía Estuardo, descendiente de Margarita Tudor, debía ceder la sucesión a la línea más joven, descendiente de María Tudor, su hermana menor y más querida. María Tudor era abuela de Catalina Grey, y por tanto, bisabuela de Eduardo. Según este testamento, la única rival posible de Edward era Anne Stanley, condesa de Castlehaven, también bisnieta de María Tudor. No obstante, y a pesar de los deseos de Enrique VIII, la sucesión se hizo por la línea mayor, lo que colocó a Jacobo I en el trono inglés. La reina Isabel I nunca anuló oficialmente el testamento de su padre, pero Jacobo heredó el trono con el apoyo del Parlamento de Inglaterra.

Matrimonio e hijos 
Edward se casó con Honora Rogers a mediados de 1582, y tuvieron seis hijos:
 Edward Seymour, vizconde de Beauchamp (1586-1618), se casó con lady Anne Sackville, hija del II conde de Dorset, y murió sin descendencia.
 William Seymour, vizconde de Beauchamp (1588-1660), II conde de Hertford, que en 1660 recuperó el ducado de Somerset, del que había sido despojado su bisabuelo paterno.
 Francis (c. 1590-1664), I barón Seymour de Trowbridge y abuelo de Charles Seymour, VI duque de Somerset.
 Honora Seymour (después de 1594-1620), se casó con sir Ferdinando Sutton, hijo del V barón Dudley.
 Anne Seymour
 Mary Seymour

Muerte 
Edward murió antes que su padre, lord Hertford (d. 1621), al igual que su hijo mayor, y fue su segundo hijo, William, el que heredó el título de conde de Hertford.

Árbol genealógico

Referencias 

 The Peerage.com

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Personas del período Tudor
Prisioneros de la Torre de Londres